Le Championnat NCAA de basket-ball 2010 mit aux prises 65 équipes s'affrontant en matchs à élimination directe jusqu'au Final Four qui se tint à Indianapolis (Indiana) les 3 et 5 avril. Les Blue Devils de Duke gagnèrent la finale 61 à 59 face aux Bulldogs de l'université Butler, remportant ainsi leur quatrième titre. Kyle Singler a été élu Most Outstanding Player du tournoi.

Les matchs 
*  Après prolongation

Est 
Demi-finales et finale à Syracuse (New York)

Midwest 
Demi-finales et finale à Saint-Louis (Missouri)

Sud 
Demi-finales et finale à Houston (Texas)

Match de barrage le 16 mars entre les Winthrop Eagles et les Arkansas-Pine Bluff (44-61).

Ouest 
Demi-finales et finale à  Salt Lake City (Utah)

Final Four 
À Indianapolis (Indiana)

Notes et références 

2010
Basket-ball en 2010
Sport aux États-Unis en 2010